Silver Grove ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Silver Grove (Kentucky)
 Silver Grove (Tennessee)
 Silver Grove (West Virginia)